Galter ist der Familienname folgender Personen:

Hannes Dietmar Galter (* 1954), österreichischer Altorientalist
Irène Galter, eigentlich Irène Patuzzi, (* 1931), italienische Schauspielerin